Шиффер, Шифер — фамилия. От  — лодочник. Встречается у немцев и евреев. Вариант — «Шипер».

 Шиффер, Адольф (1873—1950) — венгерский виолончелист и музыкальный педагог.
 Шиффер, Клаудия (род. 1970) — немецкая топ-модель, актриса.
  (1911—1997) — американский математик немецкого происхождения.
 Шиффер, Ойген (1860—1954) — немецкий государственный деятель времён Веймарской республики.
 Шиффер, Синай (1852—1923) — венгерско-немецкий раввин, педагог и специалист по еврейским законам.

См. также 
 Шифер, Ярослав (1895—1982) — югославский хорватский футболист, защитник.
 Шифер — строительный материал.